Chomatophilus är ett släkte av mångfotingar. Chomatophilus ingår i familjen storjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Storjordkrypare
Chomatophilus